Drei Schiffsklassen der Royal Navy trugen den Namen Town-Klasse.

Dies waren:
 Die Town-Klasse (1910), Leichte Kreuzer, von denen die ersten 1910 in Dienst gestellt wurden. Einige Schiffe dieser Klasse wurden auch an die Royal Australian Navy ausgeliefert.
 Die Town-Klasse (1936), ebenfalls Leichte Kreuzer, von denen die ersten 1936 in Dienst gestellt wurden.
 Die Town-Klasse (1940) bestand aus 50 US-Zerstörern welche 1940 von der Royal Navy übernommen wurden.